Portugal

Freguesias 
São Vicente (Braga)
São Vicente (Chaves)
São Vicente (Lisboa)
São Vicente (freguesia da Madeira) — sede do concelho homónimo
São Vicente da Beira — de Castelo Branco
São Vicente Ferreira — de Ponta Delgada
São Vicente de Lafões — de Oliveira de Frades
São Vicente do Paul — de Santarém
São Vicente e Ventosa — de Elvas
Alfena (ou São Vicente de Alfena) — de Valongo
Boim (Lousada) (ou São Vicente de Boim)
Irivo (ou São Vicente de Irivo) — de Penafiel

Antigas freguesias 
São Vicente (Abrantes)
São Vicente (Guarda)
São Vicente de Aljubarrota — da Batalha
São Vicente de Fora — de Lisboa
São Vicente do Penso — de Braga
São Vicente de Pereira Jusã — de Ovar
São Vicente do Pigeiro — de Évora
São Vicente de Távora — de Arcos de Valdevez
São Vicente de Valongo — de Évora
Mascotelos (ou São Vicente de Mascotelos) — de GuimarãesDesambiguações de topônimos